Politisches Magazin bedeutet:
Politische Zeitschrift, ein Printmedium, siehe Zeitschrift
Politmagazin im Fernsehen